Obory est un toponyme qui peut désigner :

dans la voïvodie de Poméranie
 Obory, village

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Obory, village du powiat de Chełmno
 Obory, village du powiat de Golub-Dobrzyń
 Obory, village du powiat de Toruń

dans la voïvodie de Mazovie
 Obory, village du powiat de Piaseczno
 Obory, village du powiat de Sochaczew

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Obory, village du powiat de Konin
 Obory, village du powiat de Pleszew

Obory, commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale.